De Dutch Darts Masters 2015 is de vierde van negen European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 5 tot 7 juni in Venray.

Michael van Gerwen wist dit evenement te winnen door in de finale Justin Pipe met 6–0 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande edities met £15,000 verhoogd en bedraagt £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 8 maart 2015. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 13 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden in Venray op 4 juni) en vier naar de Home Nations Qualifier (gehouden een dag eerder voor dit evenement).

Schema

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2015
PDC Pro Tour
Sport in Venray
Sportevenement in Limburg (Nederland)